Артиматас () — греческая фамилия. Известные носители:

 Артиматас, Костакис (род. 1993) — кипрский футболист.
 Артиматас, Панайотис (род. 1998) — кипрский футболист.

 Артимата, Елени (род. 1986) — кипрская лёгкоатлетка.